Breakthru – singolo dei Queen
 Breakthru – videogioco palla e racchetta del 1982-1984
 BreakThru – videogioco arcade sparatutto del 1986
 BreakThru! – videogioco rompicapo del 1994-1995